Dalgliesh steht für:

 Dalgliesh Bay, Bucht im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Dalgliesh-Gullane, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Adam Dalgliesh, fiktive Romanfigur
 Alice Dalgliesh (1893–1979), US-amerikanische Kinderbuchautorin